Зеелер — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зеелер, Владимир Феофилович (1874—1954) — российский общественный деятель, юрист и адвокат.
 Зеелер, Уве (; 1936—2022) — немецкий футболист.